Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1960-1961.

Roster

Collegamenti esterni 

1961
Partizan Belgrado